Il singolare maschile  del torneo di tennis Tashkent Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolas Kiefer che ha battuto in finale George Bastl 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Greg Rusedski (primo turno)
 Nicolas Kiefer (campione)
 Karol Kučera (primo turno)

 Cédric Pioline (primo turno)
 Marat Safin (primo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Ján Krošlák (primo turno, ritiro)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 1999
ATP Tour 1999